Бранко Владушич (; 1 апреля 1917 — 5 марта 1942) — югославский хорватский партизан и полицейский, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 1 апреля 1917 в селе Зрманя близ Грачаца в семье Йованки и Джурдже Владушевичей (у него было пять братьев и сестёр). Окончив школу, был призван в Королевскую армию Югославии, а через год поступил на службу в полицию. В апреле 1941 года был призван в армию снова и участвовал в боях против немецких войск. После установления власти усташей скрылся в подполье, призывая к вооружённой борьбе. 27 июля 1941 вступил в 10-й партизанский отряд Милойка Чука. 28 июля с отрядом захватил оружейный склад в Зрмане, а в конце дня совместно с братом Душаном прибыл на железнодорожную станцию, где захватил в плен четырёх усташей.

После освобождения Зрмани участвовал в борьбе против хорватских фашистов за Грачац. После прорыва итальянцев в Грачац Бранко отступил со своим отрядом в Зрманю. С начала октября 1941 года участвовал в боях против усташей, прорывавшись через Дони-Лапац. Владушич с группой из Зрмане 23 ноября 1941 вступил во 2-ю роту батальона имени Марко Орешковича, в составе которой участвовал в нападении на Плитвице 25 декабря 1941, а затем в боях в Гацкой долине и в кровопролитных сражениях около Кореницы (конец 1941 — начало 1942). В битве на Шияновом-Кланце командовал группой бойцов, с которой отражал атаки итальянцев: лично убил трёх солдат и одного офицера, а также захватил пулемёт и пистолет. Точно так же Бранко проявил себя и в боях с итальянскими войсками на дороге Турьянско-Радовый Кланец, и в сражениях с усташами в Рамлянах и Чанаке, и в осаде Кореницы.

После сражения за Дони-Лапац 28 февраля 1942 Бранко получил звание капрала. Совместно с Мичаном Продановичем и Неманьей Марчетичем он в том бою штурмовал церковный двор и здание ратуши. Все трое прятались за снежными сугробами и обстреливали итальянский бункер. Первый штурм не удался, и все трое оказались в безвыходной ситуации, однако к ночи они успели выбить итальянцев из бункера.

В ночь с 4 на 5 марта 1942 Бранко во главе своей десятки больцов с пулемётом напал на город Срб. Первый штурм снова провалился, и на следующий день его войска отступили в село Цигановичи, которое окружили итальянцы. Бранко с пулемётами занял позицию в доме и открыл огонь по итальянцам. Более трёх часов шёл неравный бой, и в этом бою Бранко погиб.

Память 
 В мае 1942 года во время призыва добровольцев из Зрмани новый батальон получил имя Бранко Владушича в присутствии жителей города и солдат батальона имени Марко Орешковича.
 Звание Народного героя Югославии Бранко получил посмертно 27 ноября 1953 по указу Иосипа Броза Тито.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Югославские партизаны
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Коммунисты Югославии